Ри́ччи () — итальянская фамилия, происходит от  (кудрявый).

Известные носители 
 Риччи, Альберто (1808—1876) — итальянский политический и дипломатический деятель.
 Риччи, Артуро (1854—1919) — итальянский художник, работал в стиле неорококо.
 Риччи, Винченцо (1804—1868) — итальянский политический и государственный деятель.
 Риччи, Джакомо (род. 1985) — итальянский автогонщик.
 Риччи, Джованни (1813—1892) — морской министр Королевства Италия (1862—1863).
 Риччи, Джованни Баттиста (1537—1627) — живописец итальянского маньеризма. 
 Риччи, Италия (род. 1986) — канадская актриса.
 Риччи, Коррадо (1858—1934) — итальянский археолог, писатель, историк искусства.
 Риччи, Кристина (род. 1980) — американская актриса и продюсер.
 Риччи, Леон Казимир (1856—1933) — староста, почётный гражданин городов Старого Самбора, Старой Соли и Хырова (теперь Старосамборского района Львовской области Украина.
 Риччи, Лоренцо (1703—1775) — генерал общества Иисуса, профессор философии в Сиене и Риме и богословия в Римской коллегии.
 Риччи, Луиджи (1805—1859) — итальянский композитор; старший брат композитора Федерико Риччи.
 Риччи, Майк (род. 1971) — канадский хоккеист, нападающий.
 
 Риччи, Маттео (1552—1610) — итальянский католический священник, иезуит, миссионер в Китае.
 Риччи, Нина (1883—1970) — итало-французский модельер.
 Риччи, Остилио (1540—1603) — итальянский математик и инженер.
 Риччи, Пьетро (1606—1675) — итальянский живописец.
 Риччи, Ренато (1896—1956) — итальянский государственный и политический деятель.
 Риччи, Руджеро (1918—2012) — американский скрипач, исполнитель произведений Паганини.
 Риччи, Сандро (род. 1974) — бразильский футбольный арбитр из Федерального округа Бразилии.
 Риччи, Самуэле (род. 2001) — итальянский футболист.
 Риччи, Себастьяно (1659—1734) — итальянский художник, представитель венецианской школы живописи.
 Риччи, Федерико  (1809—1877) — итальянский композитор.

Составные фамилии 
 Лунина-Риччи, Екатерина Петровна (1787—1886) — певица, знакомая А. С. Пушкина.
 Риччи-Курбастро, Грегорио (1853—1925) — итальянский математик.
 Риччи Параччани, Франческо (1830—1894) — итальянский куриальный кардинал, великий приор Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты.

Другое 
 Риччи — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Екатерина де Риччи (1522—1590) — итальянская католическая святая.
 Карта Маттео Риччи — самая ранняя китайская карта, в которой нашли отражение Великие географические открытия европейцев.
 Поток Риччи — система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая деформацию римановой метрики на многообразии.
 Разложение Риччи — разложение тензора кривизны Римана на неприводимые относительно ортогональной группы тензорные части.
 Тензор Риччи — один из способов измерения кривизны многообразия, то есть степени отличия геометрии многообразия от геометрии плоского евклидова пространства.
 Ричи
 Ритчи
 Риччо

Примечания